Rodolfo Pereyra puede referirse a cualquiera de los siguientes hombres:

 Rodolfo Pereyra Bigliante, periodista deportivo uruguayo.
 Rodolfo Pereyra Martínez (n. 1966), militar uruguayo.